Uma cabeça encolhida, também chamada Tsantsa, é uma cabeça humana cortada e especialmente preparada que é usada para propósitos de troféu, ritual ou comércio.

O Headhunting ocorreu em muitas regiões do mundo, mas a prática de headfrushing foi documentada apenas na região noroeste da floresta amazônica. O povo que mais se destacou pela prática foram os Shuaras, também chamados "jívaros".

Processo de elaboração 
O processo de criação de uma cabeça reduzida ou tzantza consiste em vários estágios. O matador usa seu princípio físico e o introduz pela boca e pescoço da cabeça decepada, depois se liga e foge rapidamente. Começa fazendo um corte perto da clavícula, atrás da cabeça e cuidadosamente separa a pele do crânio. Subsequentemente, é feita uma incisão na parte superior do pescoço, e a pele, gordura e carne são removidas do crânio. Sementes vermelhas são colocadas sob as pálpebras costuradas e a boca é unida com três pinos de palma. Uma bola de madeira é colocada para manter a forma. A pele é cozida entre 15 e 30 minutos em água e uma variedade de ervas que contêm taninos, que impedem a queda de cabelo. Esse processo reduz seu tamanho pela metade. Em seguida, a pele é seca com fumaça e pedras quentes e areia são usadas para moldar a cabeça e manter sua forma e características humanas. Depois de seca, a pele é virada e qualquer vestígio de carne é removido com uma faca, para evitar possíveis odores e evitar a degradação. A parte de trás é costurada onde o corte foi feito. Eles secam seus lábios com um facão em brasa, e três espinhos de chonta estão presos nele e amarrados com cordas. Finalmente, a pele é tingida com cinza de carvão, e grãos decorativos são adicionados.

Na tradição da redução de cabeças, acredita-se que a cobertura da pele com as cinzas, mantém a alma mansa ou vingativa, e impede que ela escape e se vingue de seu carrasco. As cabeças reduzidas são caracterizadas por seu prognatismo mandibular, distorção e contração dos lados da testa, que são os resultados da retração. O processo completo de redução geralmente dura aproximadamente 6 dias, e a cabeça acabada atinge o tamanho de um punho.

Entre os povos indígenas de Shuar e Achuar, a redução de cabeças foi seguida de uma série de festividades centradas em importantes rituais.

Antropologia
Troféus de guerra